|-
|(118751)||2000 QW178|| align=right|15,1|| align=right|2,743|| align=right|0,057|| align=right|5,11|| align=right|4,542||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118752)||2000 QQ186|| align=right|15,2|| align=right|2,720|| align=right|0,067|| align=right|7,10|| align=right|4,486||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118753)||2000 QP188|| align=right|15,0|| align=right|2,751|| align=right|0,326|| align=right|9,87|| align=right|4,562||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118754)||2000 QA192|| align=right|14,9|| align=right|2,679|| align=right|0,162|| align=right|14,15|| align=right|4,385||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118755)||2000 QT198|| align=right|14,8|| align=right|2,665|| align=right|0,025|| align=right|14,22|| align=right|4,350||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118756)||2000 QK200|| align=right|15,4|| align=right|3,027|| align=right|0,140|| align=right|14,68|| align=right|5,266||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118757)||2000 QE207|| align=right|14,6|| align=right|3,096|| align=right|0,163|| align=right|12,05|| align=right|5,446||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118758)||2000 QZ207|| align=right|15,0|| align=right|2,849|| align=right|0,146|| align=right|15,28|| align=right|4,808||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118759)||2000 QR213|| align=right|15,9|| align=right|3,041|| align=right|0,200|| align=right|2,54|| align=right|5,303||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118760)||2000 QU213|| align=right|15,1|| align=right|2,777|| align=right|0,158|| align=right|5,41|| align=right|4,628||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118761)||2000 QB220|| align=right|16,0|| align=right|2,722|| align=right|0,235|| align=right|2,71|| align=right|4,491||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118762)||2000 QM222|| align=right|13,9|| align=right|2,617|| align=right|0,295|| align=right|9,33|| align=right|4,232||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118763)||2000 QU222|| align=right|14,6|| align=right|2,738|| align=right|0,224|| align=right|10,97|| align=right|4,529||MBA||21. srpna 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118764)||2000 QC224|| align=right|15,2|| align=right|2,716|| align=right|0,068|| align=right|3,22|| align=right|4,475||MBA||26. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118765)||2000 QB225|| align=right|15,3|| align=right|2,741|| align=right|0,100|| align=right|10,71|| align=right|4,538||MBA||29. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118766)||2000 QQ229|| align=right|15,5|| align=right|2,721|| align=right|0,096|| align=right|3,12|| align=right|4,489||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118767)||2000 QG230|| align=right|15,3|| align=right|2,734|| align=right|0,163|| align=right|9,38|| align=right|4,519||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118768)||2000 QY233|| align=right|15,3|| align=right|2,795|| align=right|0,083|| align=right|6,41|| align=right|4,672||MBA||25. srpna 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(118769)||2000 QJ249|| align=right|15,7|| align=right|2,778|| align=right|0,075|| align=right|5,49|| align=right|4,630||MBA||28. srpna 2000||Cerro Tololo||M. W. Buie
|-
|(118770)||2000 RY4|| align=right|15,6|| align=right|2,787|| align=right|0,143|| align=right|2,21|| align=right|4,652||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118771)||2000 RY18|| align=right|15,0|| align=right|2,745|| align=right|0,178|| align=right|7,32|| align=right|4,548||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118772)||2000 RL20|| align=right|15,0|| align=right|2,808|| align=right|0,182|| align=right|7,36|| align=right|4,704||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118773)||2000 RH34|| align=right|14,6|| align=right|2,798|| align=right|0,112|| align=right|6,17|| align=right|4,679||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118774)||2000 RH35|| align=right|15,3|| align=right|2,773|| align=right|0,123|| align=right|6,57|| align=right|4,617||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118775)||2000 RR37|| align=right|14,1|| align=right|2,780|| align=right|0,278|| align=right|11,35|| align=right|4,634||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118776)||2000 RB58|| align=right|15,1|| align=right|2,789|| align=right|0,258|| align=right|7,00|| align=right|4,658||MBA||7. září 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118777)||2000 RW59|| align=right|15,3|| align=right|2,771|| align=right|0,067|| align=right|9,66|| align=right|4,613||MBA||7. září 2000||Ondřejov||P. Kušnirák
|-
|(118778)||2000 RW62|| align=right|14,6|| align=right|2,654|| align=right|0,168|| align=right|13,05|| align=right|4,323||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118779)||2000 RJ68|| align=right|15,5|| align=right|2,730|| align=right|0,143|| align=right|9,47|| align=right|4,509||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118780)||2000 RM79|| align=right|15,5|| align=right|2,638|| align=right|0,055|| align=right|5,41|| align=right|4,283||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118781)||2000 RN79|| align=right|14,9|| align=right|2,661|| align=right|0,041|| align=right|13,73|| align=right|4,341||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118782)||2000 RP80|| align=right|15,3|| align=right|2,819|| align=right|0,113|| align=right|3,73|| align=right|4,733||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118783)||2000 RJ81|| align=right|15,5|| align=right|2,738|| align=right|0,134|| align=right|14,31|| align=right|4,531||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118784)||2000 RX85|| align=right|14,4|| align=right|2,792|| align=right|0,178|| align=right|7,79|| align=right|4,663||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118785)||2000 RJ90|| align=right|16,5|| align=right|2,786|| align=right|0,063|| align=right|4,64|| align=right|4,648||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118786)||2000 RJ98|| align=right|14,9|| align=right|2,580|| align=right|0,139|| align=right|9,80|| align=right|4,142||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118787)||2000 RA99|| align=right|14,2|| align=right|2,672|| align=right|0,208|| align=right|12,93|| align=right|4,367||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118788)||2000 RN99|| align=right|14,9|| align=right|2,588|| align=right|0,080|| align=right|13,28|| align=right|4,162||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118789)||2000 RM101|| align=right|13,2|| align=right|3,087|| align=right|0,141|| align=right|14,53|| align=right|5,423||MBA||5. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118790)||2000 RD104|| align=right|14,8|| align=right|2,597|| align=right|0,124|| align=right|12,42|| align=right|4,184||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118791)||2000 SP6|| align=right|14,9|| align=right|2,724|| align=right|0,296|| align=right|8,67|| align=right|4,495||MBA||21. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118792)||2000 SZ14|| align=right|15,8|| align=right|2,784|| align=right|0,080|| align=right|3,59|| align=right|4,646||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118793)||2000 SV26|| align=right|16,0|| align=right|2,788|| align=right|0,151|| align=right|10,86|| align=right|4,655||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118794)||2000 SJ28|| align=right|15,8|| align=right|2,714|| align=right|0,058|| align=right|5,55|| align=right|4,471||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118795)||2000 SO29|| align=right|15,7|| align=right|2,589|| align=right|0,169|| align=right|2,10|| align=right|4,165||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118796)||2000 SE30|| align=right|15,4|| align=right|2,860|| align=right|0,071|| align=right|3,08|| align=right|4,837||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118797)||2000 SU31|| align=right|15,3|| align=right|2,759|| align=right|0,085|| align=right|2,71|| align=right|4,581||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118798)||2000 SR32|| align=right|15,3|| align=right|2,691|| align=right|0,084|| align=right|10,97|| align=right|4,414||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118799)||2000 SQ35|| align=right|15,4|| align=right|2,721|| align=right|0,102|| align=right|13,14|| align=right|4,487||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118800)||2000 SC41|| align=right|15,5|| align=right|2,620|| align=right|0,187|| align=right|5,89|| align=right|4,240||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118801)||2000 SY43|| align=right|14,5|| align=right|2,717|| align=right|0,141|| align=right|30,47|| align=right|4,479||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118802)||2000 SG47|| align=right|14,2|| align=right|2,706|| align=right|0,136|| align=right|11,46|| align=right|4,451||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118803)||2000 SC48|| align=right|15,2|| align=right|2,710|| align=right|0,138|| align=right|11,93|| align=right|4,462||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118804)||2000 SN54|| align=right|15,6|| align=right|2,760|| align=right|0,036|| align=right|4,67|| align=right|4,585||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118805)||2000 SB56|| align=right|15,2|| align=right|2,837|| align=right|0,054|| align=right|1,24|| align=right|4,777||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118806)||2000 SO57|| align=right|15,7|| align=right|2,676|| align=right|0,032|| align=right|1,85|| align=right|4,376||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118807)||2000 SC58|| align=right|15,6|| align=right|2,765|| align=right|0,059|| align=right|6,91|| align=right|4,597||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118808)||2000 SZ59|| align=right|15,5|| align=right|2,762|| align=right|0,114|| align=right|4,27|| align=right|4,589||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118809)||2000 SE65|| align=right|15,3|| align=right|2,761|| align=right|0,080|| align=right|5,44|| align=right|4,586||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118810)||2000 SD69|| align=right|15,4|| align=right|2,868|| align=right|0,085|| align=right|1,88|| align=right|4,857||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118811)||2000 SS73|| align=right|15,0|| align=right|2,640|| align=right|0,114|| align=right|4,20|| align=right|4,289||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118812)||2000 SG80|| align=right|14,7|| align=right|3,106|| align=right|0,180|| align=right|6,26|| align=right|5,473||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118813)||2000 ST80|| align=right|14,9|| align=right|2,608|| align=right|0,145|| align=right|7,97|| align=right|4,210||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118814)||2000 SB97|| align=right|15,1|| align=right|2,683|| align=right|0,148|| align=right|10,47|| align=right|4,394||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118815)||2000 SM108|| align=right|12,1|| align=right|5,277|| align=right|0,176|| align=right|1,98|| align=right|12,13||JUT||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118816)||2000 SA109|| align=right|14,3|| align=right|2,530|| align=right|0,123|| align=right|7,26|| align=right|4,024||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118817)||2000 SC119|| align=right|15,6|| align=right|2,906|| align=right|0,166|| align=right|3,69|| align=right|4,954||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118818)||2000 SJ119|| align=right|14,8|| align=right|2,775|| align=right|0,192|| align=right|9,58|| align=right|4,621||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118819)||2000 SW129|| align=right|15,3|| align=right|2,568|| align=right|0,135|| align=right|13,66|| align=right|4,116||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118820)||2000 SO131|| align=right|14,3|| align=right|2,594|| align=right|0,109|| align=right|15,43|| align=right|4,178||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118821)||2000 SM137|| align=right|15,4|| align=right|2,752|| align=right|0,054|| align=right|5,31|| align=right|4,566||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118822)||2000 SP137|| align=right|15,5|| align=right|3,152|| align=right|0,103|| align=right|11,15|| align=right|5,596||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118823)||2000 SH139|| align=right|15,1|| align=right|2,873|| align=right|0,087|| align=right|4,75|| align=right|4,868||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118824)||2000 SY142|| align=right|14,9|| align=right|2,811|| align=right|0,112|| align=right|5,40|| align=right|4,712||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118825)||2000 SY153|| align=right|14,2|| align=right|2,966|| align=right|0,133|| align=right|5,67|| align=right|5,106||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118826)||2000 SV154|| align=right|14,6|| align=right|3,191|| align=right|0,193|| align=right|1,86|| align=right|5,699||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118827)||2000 SY159|| align=right|14,4|| align=right|2,690|| align=right|0,180|| align=right|25,76|| align=right|4,410||MBA||22. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118828)||2000 SF163|| align=right|15,2|| align=right|3,173|| align=right|0,082|| align=right|9,06|| align=right|5,651||MBA||29. září 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(118829)||2000 SJ163|| align=right|14,9|| align=right|3,165|| align=right|0,160|| align=right|10,63|| align=right|5,630||MBA||30. září 2000||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(118830)||2000 SS169|| align=right|15,4|| align=right|2,596|| align=right|0,149|| align=right|1,93|| align=right|4,182||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118831)||2000 SX171|| align=right|15,6|| align=right|2,597|| align=right|0,098|| align=right|3,76|| align=right|4,185||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118832)||2000 SF174|| align=right|15,2|| align=right|2,658|| align=right|0,190|| align=right|10,69|| align=right|4,332||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118833)||2000 SL180|| align=right|14,5|| align=right|3,011|| align=right|0,050|| align=right|9,88|| align=right|5,224||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118834)||2000 SY186|| align=right|14,7|| align=right|2,616|| align=right|0,140|| align=right|12,11|| align=right|4,230||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(118835)||2000 SM190|| align=right|15,5|| align=right|2,753|| align=right|0,097|| align=right|3,55|| align=right|4,568||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118836)||2000 SP197|| align=right|15,8|| align=right|2,758|| align=right|0,087|| align=right|2,50|| align=right|4,580||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118837)||2000 SQ202|| align=right|15,3|| align=right|2,801|| align=right|0,023|| align=right|5,79|| align=right|4,687||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118838)||2000 SO205|| align=right|15,5|| align=right|2,862|| align=right|0,082|| align=right|1,56|| align=right|4,840||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118839)||2000 SA208|| align=right|15,3|| align=right|2,967|| align=right|0,091|| align=right|5,01|| align=right|5,110||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118840)||2000 SM213|| align=right|14,3|| align=right|2,990|| align=right|0,078|| align=right|11,06|| align=right|5,169||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118841)||2000 SR228|| align=right|15,6|| align=right|2,867|| align=right|0,078|| align=right|2,30|| align=right|4,853||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118842)||2000 SN229|| align=right|15,5|| align=right|2,970|| align=right|0,102|| align=right|0,93|| align=right|5,116||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118843)||2000 SW239|| align=right|14,9|| align=right|2,940|| align=right|0,093|| align=right|3,00|| align=right|5,040||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118844)||2000 ST242|| align=right|15,7|| align=right|2,760|| align=right|0,093|| align=right|5,35|| align=right|4,585||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118845)||2000 SP245|| align=right|15,8|| align=right|2,717|| align=right|0,073|| align=right|2,06|| align=right|4,477||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118846)||2000 SU245|| align=right|15,7|| align=right|2,559|| align=right|0,116|| align=right|2,25|| align=right|4,093||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118847)||2000 SF248|| align=right|15,3|| align=right|2,797|| align=right|0,060|| align=right|6,35|| align=right|4,678||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118848)||2000 SZ248|| align=right|15,1|| align=right|2,796|| align=right|0,068|| align=right|13,64|| align=right|4,674||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118849)||2000 SJ254|| align=right|15,1|| align=right|2,797|| align=right|0,105|| align=right|5,03|| align=right|4,677||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118850)||2000 SL257|| align=right|16,4|| align=right|2,638|| align=right|0,125|| align=right|2,17|| align=right|4,283||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118851)||2000 SX270|| align=right|14,3|| align=right|3,072|| align=right|0,116|| align=right|13,30|| align=right|5,384||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118852)||2000 SV276|| align=right|14,0|| align=right|3,087|| align=right|0,182|| align=right|17,22|| align=right|5,424||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118853)||2000 SZ286|| align=right|15,6|| align=right|2,784|| align=right|0,076|| align=right|3,09|| align=right|4,645||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118854)||2000 ST289|| align=right|16,0|| align=right|2,743|| align=right|0,140|| align=right|6,71|| align=right|4,543||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118855)||2000 SC298|| align=right|14,9|| align=right|2,867|| align=right|0,041|| align=right|5,02|| align=right|4,853||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118856)||2000 SS299|| align=right|14,6|| align=right|3,139|| align=right|0,096|| align=right|15,66|| align=right|5,562||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118857)||2000 SZ309|| align=right|14,0|| align=right|2,590|| align=right|0,054|| align=right|21,45|| align=right|4,168||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118858)||2000 SM311|| align=right|14,9|| align=right|2,726|| align=right|0,054|| align=right|14,31|| align=right|4,500||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118859)||2000 SO316|| align=right|14,5|| align=right|2,596|| align=right|0,119|| align=right|12,82|| align=right|4,181||MBA||30. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118860)||2000 SW318|| align=right|14,4|| align=right|2,771|| align=right|0,283|| align=right|11,07|| align=right|4,612||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118861)||2000 SM319|| align=right|14,6|| align=right|2,670|| align=right|0,137|| align=right|12,46|| align=right|4,362||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118862)||2000 SK343|| align=right|15,2|| align=right|2,690|| align=right|0,141|| align=right|4,35|| align=right|4,411||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118863)||2000 SK349|| align=right|14,3|| align=right|3,130|| align=right|0,173|| align=right|13,98|| align=right|5,537||MBA||30. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118864)||2000 SQ351|| align=right|15,0|| align=right|2,910|| align=right|0,214|| align=right|16,02|| align=right|4,963||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118865)||2000 SP354|| align=right|14,7|| align=right|2,769|| align=right|0,159|| align=right|7,42|| align=right|4,606||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118866)||2000 SS354|| align=right|15,6|| align=right|2,635|| align=right|0,202|| align=right|5,35|| align=right|4,277||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118867)||2000 SB355|| align=right|15,1|| align=right|2,617|| align=right|0,230|| align=right|13,02|| align=right|4,233||MBA||29. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118868)||2000 ST360|| align=right|15,1|| align=right|2,765|| align=right|0,130|| align=right|13,14|| align=right|4,598||MBA||21. září 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118869)||2000 SS362|| align=right|15,4|| align=right|2,812|| align=right|0,188|| align=right|10,63|| align=right|4,715||MBA||20. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118870)||2000 TE8|| align=right|15,5|| align=right|2,802|| align=right|0,073|| align=right|3,89|| align=right|4,688||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118871)||2000 TZ12|| align=right|15,2|| align=right|2,862|| align=right|0,093|| align=right|5,59|| align=right|4,841||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118872)||2000 TW13|| align=right|16,1|| align=right|3,007|| align=right|0,151|| align=right|0,27|| align=right|5,214||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118873)||2000 TY14|| align=right|16,2|| align=right|2,564|| align=right|0,079|| align=right|1,12|| align=right|4,104||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118874)||2000 TK28|| align=right|15,3|| align=right|3,184|| align=right|0,069|| align=right|9,00|| align=right|5,681||MBA||3. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118875)||2000 TD29|| align=right|14,7|| align=right|2,692|| align=right|0,084|| align=right|13,98|| align=right|4,417||MBA||3. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118876)||2000 TB41|| align=right|15,4|| align=right|3,027|| align=right|0,096|| align=right|5,40|| align=right|5,265||MBA||1. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118877)||2000 TM44|| align=right|15,4|| align=right|2,735|| align=right|0,126|| align=right|10,48|| align=right|4,522||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118878)||2000 TT49|| align=right|14,8|| align=right|3,006|| align=right|0,099|| align=right|10,55|| align=right|5,212||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118879)||2000 TT54|| align=right|15,1|| align=right|3,109|| align=right|0,093|| align=right|13,36|| align=right|5,481||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118880)||2000 TJ57|| align=right|14,6|| align=right|2,645|| align=right|0,142|| align=right|14,45|| align=right|4,301||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118881)||2000 TK57|| align=right|15,2|| align=right|2,641|| align=right|0,105|| align=right|15,88|| align=right|4,291||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118882)||2000 TL59|| align=right|14,7|| align=right|2,680|| align=right|0,135|| align=right|13,93|| align=right|4,386||MBA||2. října 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118883)||2000 US4|| align=right|14,7|| align=right|3,026|| align=right|0,143|| align=right|2,52|| align=right|5,263||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118884)||2000 UN12|| align=right|15,3|| align=right|3,025|| align=right|0,170|| align=right|2,61|| align=right|5,262||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118885)||2000 UZ23|| align=right|14,8|| align=right|2,928|| align=right|0,067|| align=right|6,34|| align=right|5,008||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118886)||2000 UL27|| align=right|14,7|| align=right|2,962|| align=right|0,121|| align=right|11,82|| align=right|5,098||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118887)||2000 UH35|| align=right|15,4|| align=right|2,988|| align=right|0,103|| align=right|9,54|| align=right|5,164||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118888)||2000 UX35|| align=right|14,9|| align=right|2,565|| align=right|0,085|| align=right|3,40|| align=right|4,108||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118889)||2000 UJ38|| align=right|14,7|| align=right|2,972|| align=right|0,092|| align=right|2,01|| align=right|5,124||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118890)||2000 UM41|| align=right|14,0|| align=right|3,145|| align=right|0,149|| align=right|11,11|| align=right|5,578||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118891)||2000 UA44|| align=right|14,5|| align=right|2,897|| align=right|0,123|| align=right|2,34|| align=right|4,931||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118892)||2000 UE44|| align=right|14,6|| align=right|2,759|| align=right|0,243|| align=right|8,50|| align=right|4,581||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118893)||2000 UU46|| align=right|16,5|| align=right|2,663|| align=right|0,100|| align=right|2,06|| align=right|4,346||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118894)||2000 UW46|| align=right|14,7|| align=right|3,050|| align=right|0,205|| align=right|2,32|| align=right|5,326||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118895)||2000 UO53|| align=right|14,0|| align=right|2,780|| align=right|0,207|| align=right|12,52|| align=right|4,634||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118896)||2000 UQ59|| align=right|15,4|| align=right|3,217|| align=right|0,072|| align=right|7,57|| align=right|5,770||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118897)||2000 UR60|| align=right|14,8|| align=right|2,837|| align=right|0,094|| align=right|5,11|| align=right|4,778||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118898)||2000 UV62|| align=right|14,7|| align=right|2,851|| align=right|0,069|| align=right|16,70|| align=right|4,813||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118899)||2000 UF66|| align=right|14,4|| align=right|2,528|| align=right|0,031|| align=right|3,91|| align=right|4,019||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118900)||2000 UA67|| align=right|14,8|| align=right|2,937|| align=right|0,011|| align=right|3,84|| align=right|5,032||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118901)||2000 UH67|| align=right|14,9|| align=right|3,108|| align=right|0,087|| align=right|9,66|| align=right|5,477||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118902)||2000 UU67|| align=right|15,0|| align=right|3,081|| align=right|0,091|| align=right|11,15|| align=right|5,407||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118903)||2000 US72|| align=right|14,1|| align=right|2,968|| align=right|0,236|| align=right|7,12|| align=right|5,111||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118904)||2000 UT86|| align=right|15,8|| align=right|2,879|| align=right|0,167|| align=right|5,50|| align=right|4,884||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118905)||2000 UM87|| align=right|14,9|| align=right|3,104|| align=right|0,082|| align=right|11,08|| align=right|5,469||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118906)||2000 UE93|| align=right|15,0|| align=right|3,058|| align=right|0,039|| align=right|4,33|| align=right|5,346||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118907)||2000 UJ95|| align=right|16,2|| align=right|3,040|| align=right|0,150|| align=right|4,75|| align=right|5,300||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118908)||2000 UA98|| align=right|14,7|| align=right|3,070|| align=right|0,112|| align=right|10,21|| align=right|5,379||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118909)||2000 UE106|| align=right|14,6|| align=right|3,097|| align=right|0,061|| align=right|9,05|| align=right|5,448||MBA||30. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118910)||2000 UR111|| align=right|16,0|| align=right|2,904|| align=right|0,076|| align=right|3,09|| align=right|4,947||MBA||29. října 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118911)||2000 VL2|| align=right|14,9|| align=right|1,947|| align=right|0,081|| align=right|19,98|| align=right|2,715||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118912)||2000 VN16|| align=right|15,5|| align=right|3,010|| align=right|0,192|| align=right|6,48|| align=right|5,222||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118913)||2000 VM18|| align=right|15,4|| align=right|3,132|| align=right|0,088|| align=right|12,62|| align=right|5,541||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118914)||2000 VV18|| align=right|14,5|| align=right|3,209|| align=right|0,054|| align=right|17,64|| align=right|5,749||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118915)||2000 VM25|| align=right|15,2|| align=right|3,226|| align=right|0,174|| align=right|2,32|| align=right|5,793||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118916)||2000 VR25|| align=right|14,7|| align=right|2,999|| align=right|0,048|| align=right|9,48|| align=right|5,193||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118917)||2000 VU26|| align=right|15,5|| align=right|2,977|| align=right|0,272|| align=right|0,83|| align=right|5,135||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118918)||2000 VY26|| align=right|14,4|| align=right|2,939|| align=right|0,179|| align=right|7,13|| align=right|5,037||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118919)||2000 VR27|| align=right|14,0|| align=right|2,790|| align=right|0,196|| align=right|15,96|| align=right|4,661||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118920)||2000 VH31|| align=right|15,8|| align=right|2,721|| align=right|0,127|| align=right|2,35|| align=right|4,488||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118921)||2000 VP45|| align=right|15,2|| align=right|2,869|| align=right|0,073|| align=right|3,06|| align=right|4,859||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118922)||2000 VE48|| align=right|14,7|| align=right|3,009|| align=right|0,151|| align=right|1,46|| align=right|5,218||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118923)||2000 VM51|| align=right|15,2|| align=right|2,544|| align=right|0,069|| align=right|3,91|| align=right|4,056||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118924)||2000 VG53|| align=right|14,5|| align=right|3,000|| align=right|0,078|| align=right|10,23|| align=right|5,195||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118925)||2000 VH59|| align=right|15,7|| align=right|1,897|| align=right|0,061|| align=right|19,54|| align=right|2,612||MBA||6. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118926)||2000 VT59|| align=right|15,9|| align=right|2,900|| align=right|0,055|| align=right|2,59|| align=right|4,938||MBA||1. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118927)||2000 WQ2|| align=right|15,2|| align=right|3,179|| align=right|0,159|| align=right|6,18|| align=right|5,667||MBA||19. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118928)||2000 WB3|| align=right|15,9|| align=right|1,895|| align=right|0,080|| align=right|18,13|| align=right|2,609||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118929)||2000 WK5|| align=right|15,0|| align=right|3,109|| align=right|0,076|| align=right|7,31|| align=right|5,480||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118930)||2000 WB8|| align=right|15,2|| align=right|3,023|| align=right|0,115|| align=right|9,23|| align=right|5,256||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118931)||2000 WD21|| align=right|16,6|| align=right|3,065|| align=right|0,222|| align=right|0,90|| align=right|5,366||MBA||24. listopadu 2000||Bohyunsan||Y.-B. Jeon; B.-C. Lee
|-
|(118932)||2000 WC24|| align=right|14,9|| align=right|3,001|| align=right|0,107|| align=right|9,07|| align=right|5,197||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118933)||2000 WA27|| align=right|14,1|| align=right|2,974|| align=right|0,076|| align=right|9,59|| align=right|5,129||MBA||26. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(118934)||2000 WG31|| align=right|14,9|| align=right|3,125|| align=right|0,140|| align=right|6,32|| align=right|5,523||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118935)||2000 WE42|| align=right|14,5|| align=right|3,098|| align=right|0,055|| align=right|8,50|| align=right|5,453||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118936)||2000 WT43|| align=right|14,3|| align=right|3,058|| align=right|0,094|| align=right|9,26|| align=right|5,346||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118937)||2000 WT46|| align=right|14,8|| align=right|3,091|| align=right|0,044|| align=right|11,83|| align=right|5,433||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118938)||2000 WM47|| align=right|13,3|| align=right|2,936|| align=right|0,166|| align=right|13,46|| align=right|5,029||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118939)||2000 WL51|| align=right|14,8|| align=right|3,144|| align=right|0,092|| align=right|5,52|| align=right|5,573||MBA||27. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118940)||2000 WH58|| align=right|14,7|| align=right|3,041|| align=right|0,139|| align=right|2,63|| align=right|5,303||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118941)||2000 WW60|| align=right|13,8|| align=right|3,201|| align=right|0,134|| align=right|28,31|| align=right|5,727||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118942)||2000 WK62|| align=right|14,0|| align=right|3,122|| align=right|0,115|| align=right|17,87|| align=right|5,515||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(118943)||2000 WF67|| align=right|16,2|| align=right|1,898|| align=right|0,025|| align=right|23,47|| align=right|2,614||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118944)||2000 WU67|| align=right|14,0|| align=right|3,131|| align=right|0,150|| align=right|17,19|| align=right|5,541||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118945)||2000 WS68|| align=right|15,1|| align=right|3,184|| align=right|0,056|| align=right|7,82|| align=right|5,680||MBA||29. listopadu 2000||Junk Bond||J. Medkeff
|-
|(118946)||2000 WQ69|| align=right|15,0|| align=right|3,018|| align=right|0,128|| align=right|11,04|| align=right|5,242||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118947)||2000 WV69|| align=right|14,8|| align=right|3,229|| align=right|0,100|| align=right|9,96|| align=right|5,802||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118948)||2000 WN83|| align=right|14,9|| align=right|3,133|| align=right|0,076|| align=right|17,10|| align=right|5,546||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118949)||2000 WM88|| align=right|13,6|| align=right|3,117|| align=right|0,198|| align=right|18,63|| align=right|5,502||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118950)||2000 WG89|| align=right|15,0|| align=right|2,966|| align=right|0,142|| align=right|12,58|| align=right|5,107||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118951)||2000 WU89|| align=right|14,6|| align=right|3,003|| align=right|0,058|| align=right|7,30|| align=right|5,204||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118952)||2000 WA92|| align=right|15,8|| align=right|2,766|| align=right|0,068|| align=right|1,45|| align=right|4,599||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118953)||2000 WN94|| align=right|15,0|| align=right|3,064|| align=right|0,116|| align=right|13,53|| align=right|5,362||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118954)||2000 WR99|| align=right|14,8|| align=right|3,113|| align=right|0,162|| align=right|6,17|| align=right|5,493||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118955)||2000 WU100|| align=right|15,0|| align=right|2,981|| align=right|0,222|| align=right|1,78|| align=right|5,145||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118956)||2000 WA103|| align=right|14,3|| align=right|3,061|| align=right|0,172|| align=right|15,03|| align=right|5,353||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118957)||2000 WE115|| align=right|13,8|| align=right|3,132|| align=right|0,145|| align=right|18,06|| align=right|5,541||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118958)||2000 WR121|| align=right|14,7|| align=right|3,116|| align=right|0,245|| align=right|15,98|| align=right|5,501||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118959)||2000 WO124|| align=right|15,1|| align=right|1,965|| align=right|0,085|| align=right|23,24|| align=right|2,753||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118960)||2000 WQ124|| align=right|15,9|| align=right|1,910|| align=right|0,059|| align=right|24,14|| align=right|2,639||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118961)||2000 WO125|| align=right|14,3|| align=right|3,011|| align=right|0,183|| align=right|16,07|| align=right|5,224||MBA||29. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118962)||2000 WK129|| align=right|14,8|| align=right|3,168|| align=right|0,090|| align=right|9,62|| align=right|5,637||MBA||19. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118963)||2000 WY132|| align=right|13,9|| align=right|2,908|| align=right|0,153|| align=right|9,79|| align=right|4,958||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118964)||2000 WW133|| align=right|15,0|| align=right|2,995|| align=right|0,150|| align=right|11,63|| align=right|5,183||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118965)||2000 WA138|| align=right|14,2|| align=right|2,908|| align=right|0,214|| align=right|7,91|| align=right|4,958||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118966)||2000 WJ141|| align=right|15,6|| align=right|1,965|| align=right|0,070|| align=right|17,92|| align=right|2,753||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118967)||2000 WL144|| align=right|14,4|| align=right|2,759|| align=right|0,098|| align=right|10,03|| align=right|4,582||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118968)||2000 WP150|| align=right|16,2|| align=right|1,892|| align=right|0,074|| align=right|26,21|| align=right|2,602||MBA||19. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118969)||2000 WC156|| align=right|15,5|| align=right|3,093|| align=right|0,221|| align=right|6,27|| align=right|5,439||MBA||30. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118970)||2000 WE160|| align=right|14,9|| align=right|3,124|| align=right|0,144|| align=right|2,73|| align=right|5,521||MBA||20. listopadu 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(118971)||2000 WR162|| align=right|14,8|| align=right|3,059|| align=right|0,117|| align=right|11,92|| align=right|5,348||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118972)||2000 WV171|| align=right|14,2|| align=right|2,897|| align=right|0,134|| align=right|15,00|| align=right|4,931||MBA||25. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118973)||2000 WD173|| align=right|13,7|| align=right|3,181|| align=right|0,132|| align=right|15,96|| align=right|5,672||MBA||25. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118974)||2000 WU173|| align=right|14,0|| align=right|3,212|| align=right|0,079|| align=right|14,31|| align=right|5,757||MBA||26. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118975)||2000 WB180|| align=right|15,3|| align=right|3,103|| align=right|0,189|| align=right|2,62|| align=right|5,467||MBA||27. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118976)||2000 WL181|| align=right|14,6|| align=right|3,011|| align=right|0,116|| align=right|11,42|| align=right|5,223||MBA||30. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(118977)||2000 WQ183|| align=right|15,3|| align=right|3,172|| align=right|0,161|| align=right|2,31|| align=right|5,647||MBA||21. listopadu 2000||Haute Provence||Haute Provence
|-
|(118978)||2000 WW196|| align=right|14,4|| align=right|3,005|| align=right|0,182|| align=right|10,27|| align=right|5,209||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118979)||2000 XM6|| align=right|14,4|| align=right|3,114|| align=right|0,234|| align=right|24,57|| align=right|5,495||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118980)||2000 XC11|| align=right|14,3|| align=right|2,636|| align=right|0,097|| align=right|21,06|| align=right|4,278||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118981)||2000 XS13|| align=right|16,0|| align=right|1,927|| align=right|0,090|| align=right|23,43|| align=right|2,675||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118982)||2000 XK14|| align=right|14,4|| align=right|2,862|| align=right|0,188|| align=right|16,56|| align=right|4,841||MBA||5. prosince 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(118983)||2000 XB19|| align=right|14,3|| align=right|3,040|| align=right|0,170|| align=right|13,70|| align=right|5,299||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118984)||2000 XC21|| align=right|14,6|| align=right|3,168|| align=right|0,284|| align=right|16,27|| align=right|5,637||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118985)||2000 XW26|| align=right|14,4|| align=right|3,146|| align=right|0,123|| align=right|14,66|| align=right|5,579||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118986)||2000 XM30|| align=right|14,4|| align=right|3,053|| align=right|0,146|| align=right|8,64|| align=right|5,334||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118987)||2000 XZ41|| align=right|14,5|| align=right|3,117|| align=right|0,170|| align=right|18,28|| align=right|5,502||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118988)||2000 XS44|| align=right|15,7|| align=right|1,956|| align=right|0,105|| align=right|21,17|| align=right|2,736||MBA||5. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118989)||2000 XO47|| align=right|15,7|| align=right|2,974|| align=right|0,091|| align=right|9,98|| align=right|5,127||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118990)||2000 XW48|| align=right|14,5|| align=right|3,079|| align=right|0,084|| align=right|10,17|| align=right|5,403||MBA||4. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118991)||2000 YC5|| align=right|16,7|| align=right|1,966|| align=right|0,081|| align=right|16,36|| align=right|2,755||MBA||19. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118992)||2000 YW6|| align=right|14,3|| align=right|2,742|| align=right|0,224|| align=right|6,92|| align=right|4,541||MBA||20. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118993)||2000 YL12|| align=right|15,0|| align=right|3,061|| align=right|0,114|| align=right|0,60|| align=right|5,354||MBA||22. prosince 2000||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(118994)||2000 YS28|| align=right|16,5|| align=right|1,922|| align=right|0,071|| align=right|18,98|| align=right|2,665||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118995)||2000 YH34|| align=right|15,0|| align=right|3,198|| align=right|0,159|| align=right|18,36|| align=right|5,718||MBA||28. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118996)||2000 YF38|| align=right|14,1|| align=right|3,146|| align=right|0,053|| align=right|14,96|| align=right|5,578||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118997)||2000 YU39|| align=right|15,2|| align=right|3,125|| align=right|0,136|| align=right|0,40|| align=right|5,524||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118998)||2000 YC40|| align=right|15,0|| align=right|3,079|| align=right|0,199|| align=right|1,66|| align=right|5,402||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(118999)||2000 YJ51|| align=right|14,7|| align=right|3,227|| align=right|0,102|| align=right|3,83|| align=right|5,795||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(119000)||2000 YV55|| align=right|13,1|| align=right|3,052|| align=right|0,106|| align=right|24,14|| align=right|5,331||MBA||30. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek